Bernsteinsee ist die Bezeichnung folgender Seen:

 Bernsteinsee (Stüde), Kiessee beim Ortsteil Stüde in der Gemeinde Sassenburg im Landkreis Gifhorn in Niedersachsen
 Bernsteinsee (Körkwitz), Kiessee beim Ribnitz-Damgartener Ortsteil Körkwitz im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Bernsteinsee (Ruhlsdorf), Kiessee bei Ruhlsdorf in der Gemeinde Marienwerder in Brandenburg
 Bernsteinsee (Velten), Kiessee bei Velten im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 Bernsteinsee (Wiefelstede), Badesee bei Conneforde im Landkreis Ammerland in Niedersachsen
 Bernsteinsee, Speicherbecken und Tagebaurestsee bei Burghammer im Landkreis Bautzen in Sachsen, siehe Speicher Burghammer
 Bernsteinsee, Bucht des Großen Goitzschesee bei Bitterfeld im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt, siehe Großer Goitzschesee mit Villa am Bernsteinsee